Sancamillo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente laziale, è presente prevalentemente a Roma.

Potrebbe derivare dal nome dell'ospedale San Camillo a Roma, ad indicare un trovatello rinvenuto nei pressi.

In Italia conta circa 109 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani